Getsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Getsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (8,94 ha)
Getsjön (Hannäs socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (9,93 ha)
Getsjön (Härlunda socken, Småland), sjö i Älmhults kommun,  (66,8 ha)
Getsjön, Västergötland, sjö i Lilla Edets kommun, 
Getsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (93,1 ha)
Klara Getsjön, sjö i Norrköpings kommun, 
Långa Getsjön, sjö i Norrköpings kommun, 
Mörka Getsjön, sjö i Norrköpings kommun, 
Lilla Getsjön, sjö i Älvdalens kommun,  (31,7 ha)
Stora Getsjön, sjö i Älvdalens kommun,  (64 ha)
Getsjön (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (3,26 km²)
Getsjön (Häggenås socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (46,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn